Форист Сити има више значења:
 Форист Сити (Флорида)
 Форист Сити (Ајова)
 Форист Сити (Илиноис)
 Форист Сити (Мисури)
 Форист Сити (Пенсилванија)
 Форист Сити (Северна Каролина)